Коре́йская а́рмия освобожде́ния — вооружённые силы Временного правительства Республики Корея.

В годы войны 
Сформирована 17 сентября 1941 года путём объединения многих партизанских формирований, сражавшихся против Японии с 1920-х годов на территории северной Кореи, Маньчжурии и собственно Китая.

В 1941—1944 годах подчинялась националистическому правительству Китая и фактически являлась частью Национально-революционной армии. Это условие было отменено после того, как Временное правительство смогло улучшить материальное положение.

В составе британских войск армия приняла участие в боевых действиях на территориях Бирмы и Индии. Её численность постоянно росла за счёт корейцев, спасавшихся от японской оккупации.

Перед окончанием Второй мировой войны Армия Освобождения готовилась к борьбе против японцев в Корее в союзе с американскими войсками, однако планы не были воплощены ввиду принятия Японией Потсдамской декларации 15 августа 1945 года.

Воинские звания (и их англоязычные аналоги)

Ссылки 
 The History of Independence Armies Resistance _1910-1945

Вооружённые силы непризнанных государств
Боевые организации политических партий
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Временное правительство Республики Корея